Сокото — історична ісламська держава на півночі сучасної Нігерії

 Сокото — штат у Нігерії
 Сокото — місто у Нігерії, центр штату Сокото
 Сокото — річка у Нігерії, ліва притока Нігеру